Tipsligan 2007 var Finlands högsta division i fotboll säsongen 2007. Serien spelades under tiden 21 april-27 oktober 2007. 2006 års mästare Tampere United från Tammerfors vann även 2007 och vann därmed sitt tredje FM-guld.

Tabell

Kvalspel
RoPS - Viikingit 1-0 (Rovaniemi)
Viikingit - RoPS 1-1 (Helsingfors)
Rovaniemen Palloseura (RoPS) kvalificerat för Tipsligan 2008 efter 2-1 sammanlagt.

Publikliga

2007 i Finland
Fotbollssäsongen 2007
2007